Black Swan (album) - Een muziekalbum van de Britse band Athlete
Black Swan (film) - Een film uit 2010
Black Swan (Marvel) - Een personage uit de Marvel comics
The Black Swan - Een Amerikaanse film uit 1942